Barcellonna ist
der italienische Name der katalanischen Großstadt Barcelona
ein Ortsteil der Gemeinde Barcellona Pozzo di Gotto auf Sizilien, Italien

Barcellona ist der Name folgender Personen:
Daniela Barcellona (* 1969), italienische Opernsängerin